Гран-при Великобритании  года- Гран-при Формулы-1, прошедшее с 8 по 10 июля 2005 года, в Сильверстоуне.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул: Фернандо Алонсо 1:19,905
 Вторую гонку подряд, Кими Райкконен наказан потерей 10 позиций на старте за замену двигателя.
 Тьягу Монтейру не закончил квалификационный круг, и был наказан потерей 10 позиций на старте за замену двигателя.
 Быстрый круг: Кими Райкконен 1:20,502
 Последняя гонка: Патрик Фризахер

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании